Manuel Pérez ou Manuel Perez peut désigner :

  (?-1852), président de la République du Nicaragua de 1843 à 1844 ;
 Manuel Álvarez-Beigbeder Pérez (1933- ), compositeur espagnol, fils de Germán Álvarez Beigbeder ;
  (1943-1998) , guerrillero ;
 Manuel Pérez y Curis (1884-1920), écrivain uruguayen ;
 Manuel Perez (1914-1981), animateur américain d'origine mexicaine ;
 Manuel Benítez Pérez dit El Cordobés (1936-), torero ;
 Manuel Pérez Candelario (1983-), joueur d'échecs espagnol ;
 Manuel Perez (1991-), footballeur français.